Cette page contient les pages d'homonymie de Gauloise, La Gauloise et Gauloises

Gauloise

Le peuple gaulois 
 Gauloise, femme du Peuple gaulois
 Monnaie gauloise
 Religion gauloise
 Astrologie gauloise
 Langue gauloise
 Mythologie gauloise

Autres 
 Bresse-Gauloise, une race de volaille française
 Gauloise dorée, une autre race de volaille française

Gauloises 
 Gauloises, une marque de cigarettes fabriquée en France
 Raid Gauloises, un raid nature portant le nom de son sponsor principal (les cigarettes ci-dessus) jusqu'en 2003

La Gauloise 
 La Gauloise, club de football de Basse-Terre
 La Gauloise, une marque de bière fabriquée en Wallonie
 La Gauloise, une liqueur originaire de Corrèze
 La Gauloise de Basse-Terre, un club qui réunit plusieurs disciplines (athlétisme, football, handball, zumba, randonnée pédestre) dans la ville de Basse-Terre en Guadeloupe

Voir aussi 
 
 Les Gauloises Blondes, un film